Michael Scanlan ist der Name folgender Personen:

* Michael Scanlan (Priester) (1931–2017), römisch-katholischer Priester
 Michael Scanlan (Diplomat) (* 1961), US-amerikanischer Diplomat
 Michael Scanlan (Dichter) (1833–1917), irischer Nationalist und Schriftsteller